L'Assassinat du duc de Guise – cortometraggio del 1897
L'Assassinat du duc de Guise – cortometraggio del 1908